Ресак () — коммуна во Франции, департамент Арьеж
 Ресак () — коммуна во Франции, департамент Тарн

См. также 
 Ресак-д’Од
 Ресак-сюр-Лампи